Песочная — топоним.

Горы 
 Песочная — гора в городском округе Верх-Нейвинский Свердловской области.
 Песочная — гора в городском округе «Нижний Тагил» Свердловской области.

Железнодорожные объекты 
 Песочная — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги в посёлке Песочном Санкт-Петербурга.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Песочная — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Песочная — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Песочная — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Песочная — прежнее название деревни Песочное  в Богородском районе Нижегородской области.

Реки 
 Песочная — река в Мурманской области, правый приток Западной Лицы.
 Песочная — река в Мурманской области, правый приток Берёзовой.
 Песочная — река в Тверской области, правый приток Болотеи.
 Песочная — река в Тверской области, левый приток Сосцы.
 Песочная — река в Калужской области, правый приток Грязны.
 Песочная — река в Калужской области, правый приток Жиздры.
 Песочная — река в Рязанской области, левый приток Мечи.
 Песочная — река в Московской области, правый приток Протвы.
 Песочная — река в Московской области, левый приток Истры.

См. также 
 Песочная улица
 Песочная набережная
 Песочное
 Песочный
 Песчаная
 Малая Песочная